Les planeurs de début (en ) sont une catégorie d'avions qui a connu une popularité mondiale dans les années 1920 et 1930, alors que les gens recherchaient des moyens simples et peu coûteux d'apprendre à voler.

C'était un planeur sur lequel les élèves-pilotes apprenaient à voler au début du vol à voile .

Construits en bois, câbles métalliques et tissu, les Primary gliders étaient très légers et faciles à piloter. Ils n'avaient généralement ni cockpit ni instruments.

Opérations 

La formation de base des pilotes pratiquée aujourd'hui, dans laquelle un élève-pilote est accompagné et formé par un instructeur de vol sur planeur biplace jusqu'à son premier vol en solo, n'était pas encore possible aux débuts du vol à voile. Sur des pistes plates, l'entraînement monoplace avec des planeurs écoles commençait par des exercices pour garder les ailes droites, puis des glissades et des sauts étaient pratiqués au sandow, jusqu'aux vols en S-anticipé. Suivaient des planeurs d'entraînement avec des ailes identiques ou similaires, cependant principalement contreventées au lieu de tendues. Avec des finesses d'environ 15, celles-ci permettaient de voler en pente même à des vitesses de vent modérées. Cette méthode d'école monoplace n'a pratiquement plus été utilisée depuis les années 1960.

Lorsque l'élève décollait pour la première fois, le planeur de l'école était catapulté dans les airs sur un pré légèrement en pente à l'aide d'une corde en caoutchouc afin que l'élève pilote puisse planer sur quelques mètres. Les hauteurs atteintes étaient très faibles, si bien qu'une erreur de pilotage n'avait pas de trop grandes conséquences.

Les planeurs de l'école ont été simplement conçus pour que les clubs de sports aériens puissent facilement les construire eux-mêmes et surtout pouvoir les réparer eux-mêmes rapidement en cas d'avarie.

Les planeurs de début étaient généralement lancés par un cordon élastique, une corde en caoutchouc étant disposée en "V" avec le planeur à l'apex. Les extrémités de la corde étaient tirées à la main pour lancer le planeur depuis une pente. Les Primary ont également été lancées par remorquage automatique et remorquage automatique à l'élastique. Le lancement depuis des rampes à partir de falaises a également été tenté avec succès.

Primary modernes 
Les versions modernes des Primary gliders sont toujours construits, mais, bien qu'ils ressemblent beaucoup aux originaux en apparence, ils sont généralement construits avec des composites et des améliorations de sécurité.

Exemples de planeurs scolaires 
 Antonow A-1, (1932)
 Avia 152a
 
 Cessna CG-2
 Cloudcraft Dickson Primary
 Detroit G1 Gull
 DFS SG 38 Schulgleiter
 Elliotts Primary EoN
  Schädelspalter, (1929)
 , (1946)
 Honza
 
 Jongblood Primary
 Manuel VI Primary
 Mösch
 Northrop Primary
 Payne I.C.1
 Primary EoN AP.7
 Salamandra, (1946)
 
 Rubik R-16 Lepke
 
 
 SG 38, (1938)
  Dagling, (1930)
 
 Stamer Lippisch Zögling
 Warsztaty Szybowcowe Wrona
 
 
 Zögling RRG-1, Zögling 31 et Zögling 35

Voir aussi 

 Histoire du vol à voile
 National Glider Association

Notes et Références 

Pages avec des traductions non relues
Type de planeurs